Giuffrida ist der Familienname folgender Personen:

 Alfio Giuffrida (* 1953), italienischer Künstler
 Filippo Giuffrida (* 1964), italienischer Journalist
 Francesco Giuffrida (* 1981), italienischer Schauspieler
 Giuseppe de Felice Giuffrida (1859–1920), italienischer Politiker
 Michela Giuffrida (* 1964), italienische Politikerin
 Odette Giuffrida (* 1994), italienische Judoka